Die Abkürzung BQA steht für:
 Baler (IATA-Code für einen Flughafen auf den Philippinen)
 Beef Quality Assurance
 Beratung, Qualifizierung, Akquise
 Berufsqualifikation und Ausbildung
 Bildquellenadapter, siehe auch Dateiendung .bqa
 Bläserquartett
 British Quiz Association
 Bureau of Quality Assurance

BQA